Рейс 3739:
 Рейс 3739 Аэрофлота:
 9 февраля 1976 года
 8 марта 1988 года